A Perilous Ride – cortometraggio del 1911 diretto da J. Searle Dawley
A Perilous Ride – cortometraggio del 1913 diretto da Wilbert Melville
A Perilous Ride – cortometraggio del 1913 prodotto da Majestic Motion Picture Company